Der Sparkasse Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Oktober 2018 in St. Ulrich in Gröden stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden